Archer kan som auktorsförkortning betyda:

 William Archer
 Allan Frost Archer
 Alan W. Archer
 Michael Archer

Robotskapade auktorsförkortningar